

Toponyme 

 , (Caroline du Sud), USA ;
 Comté de Starr, (Texas), USA ;
 , Comté de Hocking, (Ohio), USA ;
 , Comté de Cloud, (Kansas), USA ;
 , Blackpool, Lancashire, Angleterre.

Patronyme 

 Aiden Starr (née en 1979), actrice pornographique américaine ;
 Antony Starr (né en 1975), acteur néo-zélandais ;
 Amory Starr (19?-), sociologue américaine ;
 Ayra Starr (née en 2002), chanteuse nigériane ;
 Bart Starr (1934-2019), joueur de football américain vainqueur des Super Bowls I et II ;
 Beau Starr (né en 1944), acteur américain ;
 Belle Starr (1848-1889), hors-la-loi américaine ;
 Bobbi Starr (née en 1983), actrice pornographique américaine ;
 Brenda K. Starr (née en 1966), chanteuse pop américaine ;
  (1912-2007), ingénieur expert en énergie nucléaire américain ;
 David Starr Jordan (1851-1931), naturaliste et un écrivain américain ;
  (1917-1995), acteur américain ;
 Edwin Starr (1942-2003), chanteur soul américain ;
  (1943-2019), acteur et chanteur britannique ;
 Fredro Starr (né en 1971), rappeur et acteur américain ;
 George Starr (1904-1980), officier militaire et agent secret britannique ; 
 Georgina Starr (1968-), artiste anglaise ; 
 Jason Starr (né en 1966), écrivain de roman policier et un scénariste de bande dessinée américain ;
 Jimmy Starr (1904-1990), acteur et scénariste américain ;
 JoeyStarr (né en 1967),  musicien et chanteur français ;
 John Starr (mort en 1996), agent du service secret britannique ;
 Kay Starr (1922-2016), chanteuse américaine ;
 Kenneth Starr (1946-2022), homme politique et juriste américain ;
  (née en 1970), chanteuse et compositrice canadienne ;
 Leonard Starr (1925-2015), dessinateur de comics et d'animés américain ;
 Lucille Starr (1938-2020), chanteuse franco-canadienne de folk et de country ;
 Martin Starr (né en 1982), acteur américain ;
 
  ;
 Nava Starr (née en 1949), joueuse d'échecs canadienne ;
 Ringo Starr (né en 1940), musicien et chanteur britannique ;
 Richard Cawthorn Starr (1924-1998), botaniste américain ;
 Robert H. Starr (1924-2009), design américain, concepteur d'avion ;
 Sable Starr (1957-2009), artiste américaine ;
 Stephen Frederick Starr (né en 1940), professeur/chercheur américain spécialiste des relations internationales et clarinettiste de jazz.

Voir aussi 
 Cycle de David Starr, séries de livres de science fiction par Isaac Asimov, et David Starr, héros de ces histoires
 Gang Starr, groupe de rap américain
 , label américain
 (4150) Starr, astéroïde découvert par Brian A. Skiff en 1984. Son nom vient de Ringo Starr
 Violent Starr, film d' sorti en 2018, avec Bianca Bradey dans le rôle de Violent Starr

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais